The Uchpochmack (Учпочмак) — российская музыкальная группа, основана Земфирой Рамазановой и двумя её племянниками (близнецами) Артёмом и Артуром Рамазановыми-Остапенко.

История 

О группе стало известно, когда в iTunes были выложены треки The Uchpochmack: песня «Someday» появилась 5 ноября, «Mistress» — 12 ноября, «Lightbulbs» — 19 ноября 2013 года. Композиции выкладывались раз в неделю и каждая из них поднималась до первой строки чарта. В течение первого месяца после релиза первого EP «First & Last» на iTunes реальный состав участников группы был неизвестен, но сообщалось, что в состав группы входит Земфира. В песне Mistress вторым вокалистом был Дэвид Браун из Brazzaville.

14 декабря, во время сольного концерта Земфиры в ГЦКЗ «Россия», прошло живое выступление группы, которое состоялось в самом конце основной программы. Певица со сцены объявила имена участников: помимо самой Земфиры, выступающей под псевдонимом «Ракета», в состав группы вошли её племянники — Артур Рамазанов-Остапенко («Лука») и Артём Рамазанов-Остапенко («Бро»). 2 января 2014 года появился официальный сайт группы, на котором было выложено видео первого выступления группы.

19 мая 2014 года на входе в Парк Горького в Москве появился огромный баннер с силуэтами участников группы. Первоначально никаких официальных объяснений от менеджмента Земфиры не последовало, однако вскоре Земфира сообщила на своём сайте, что планирует несколько выступлений. Вскоре стало известно о выступлении the Uchpochmak на фестивале «Субботник» и на фестивале «Alfa Future People», который должен был пройти 12 июля недалеко от Нижнего Новгорода.

Действительно, 5 июля состоялось запланированное выступление The Uchpochmack. Помимо основного состава группы, на сцене выступал гитарист Земфиры Дмитрий Емельянов и Ренарс Кауперс из группы Brainstorm. Ренарс исполнил партии Дэвида Брауна в песне Mistress, а также подыгрывал на клавишах и подпевал. Помимо трёх известных песен, на фестивале была исполнена новая песня «Этим летом» (или «Если мы выживем этим летом») и кавер на песню Фаррела Уильямса «Happy».

В ночь с 12 на 13 июля the Uchpochmak выступили на фестивале «Alfa Future People», который прошёл недалеко от Нижнего Новгорода. Концертная программа была такой же, как и на фестивале «Субботник», в концерте также принял участие Ренарс Кауперс.

Состав группы 
 Вокал, фендер-родес, акустическая гитара — Ракета (Земфира Рамазанова);
 Гитара — Бро (Артём Рамазанов-Остапенко);
 Бас, барабаны — Лука (Артур Рамазанов-Остапенко).

В записи EP «First & Last» также участвовали:
 Дэвид Браун (Brazzaville) — вокал, текст (Mistress);
 Дмитрий «Demure» Емельянов — гитара (Mistress), sfx (Lightbulbs);
 Артем Тильдиков — бас (Lightbulbs);
 Костя Куликов — флюгельгорн (Lightbulbs);
 Эльдар Тугушев — тамбурин (Lightbulbs);
 продакшн и сведение — Павло Шевчук, Земфира Рамазанова;
 мастеринг — Борис Истомин;
 оформление — Оксана Гривина.

Дискография

Мини-альбомы

См. также 
 Эчпочмак

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 
 
 

Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2013 году
Появились в 2013 году в России
Рок-группы России‎
Земфира
Рок-группы с женским вокалом
Музыкальные группы с вымышленными сценическими персонажами
Семейные музыкальные коллективы‎
Трио